Берёзовка — река в России, протекает в Шабалинском районе Кировской области. Устье реки находится в 736 км по правому берегу реки Ветлуга. Длина реки составляет 16 км, площадь водосборного бассейна 63,5 км².

Исток находится южнее у деревни Верхняя Берёзовка в 6 км к северо-западу от села Черновское. Река течёт на запад, в среднем течении на ней стоит деревня Ключи. Впадает в Ветлугу у деревни Быстри.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ветлуга от истока до города Ветлуга, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010400112110000040793
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110004079
 Код бассейна — 08.01.04.001
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Шабалинского района
Притоки Ветлуги